

Astronomia 
 Cratere Balch – cratere sulla superficie di Venere

Geografia 
 Balch – città in Tagikistan
 Balch Springs – città nella contea di Dallas, Texas, Stati Uniti d'America
 Ghiacciaio Balch – ghiacciaio sulla costa di Foyn nella Terra di Graham, Antartide

Persone 
 Emily Greene Balch – pacifista, scrittrice ed economista statunitense, Premio Nobel per la pace 1946

Pagine correlate
 Balkh (disambigua)